Това е списъкът с епизоди на сериала „Как се запознах с майка ви“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2005-2006

Сезон 2: 2006-2007

Сезон 3: 2007-2008

Сезон 4: 2008-2009

Сезон 5: 2009-2010

Сезон 6: 2010-2011

Сезон 7: 2011-2012

Сезон 8: 2012-2013

Сезон 9: 2013-2014 

Как се запознах с майка ви